

Persone
Eutidemo, ammiraglio ateniese
Eutidemo, medico e scrittore ateniese
Eutidemo, sofista del V secolo a.C.
Eutidemo I, sovrano del Regno greco-battriano (230 circa – 200 a.C. circa)
Eutidemo II, sovrano del Regno greco-battriano (180 a.C. circa)

Altro
Eutidemo, dialogo di Platone